Финал Кубка Англии по футболу 1950 года стал 70-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 29 апреля 1950 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились футбольные клубы «Ливерпуль» и «Арсенал». Матч завершился победой «Арсенала» со счётом 2:0.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Футбольные формы участников финалов Кубка Англии 1950-х годов 
 Отчёт матча на LFC History 
 

1950
Кубок Англии 1950
Кубок Англии 1950
Футбол в Англии в сезоне 1949/1950
Англия кубок финал
Апрель 1950 года
События 29 апреля
Футбольные соревнования в Лондоне
1950 год в Лондоне